Die Abkürzung CDU steht für folgende Parteien:
 Christlich Demokratische Union Deutschlands, Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR) (1945 bis 1990), Blockpartei in der DDR
 Exil-CDU (1950 bis 1990), Verband von CDU-Mitgliedern, die aus der Sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR geflüchtet oder vertrieben waren
 Coligação Democrática Unitária (Demokratische Einheitskoalition), ein portugiesisches Linksbündnis aus Grünen, „Demokratischer Intervention“ (Intervenção Democrática/ID) und Kommunisten
 Christlich-Demokratische Union (Ukraine)
 Christelijk-Democratische Unie, eine ehemalige niederländische Partei, siehe Christen-Democratisch Appèl
 Christen-Democraten Unie, eine ehemalige niederländische Partei
 Cristiani Democratici Uniti, eine ehemalige italienische Partei
 Caribbean Democrat Union, eine Regionalorganisation gemäßigter und Mitte-rechts-Parteien der Karibik

CDU steht für folgende Lehrstätten:
 Charles Darwin University, eine australische Universität mit Lehrstätten in Darwin, Palmerston und Alice Springs
 Catholic Distance University, eine US-amerikanische Fernbildungsstätte für katholische Missionare

CDU steht außerdem für:
 Curriculum Development Unit, in Irland gebräuchliche Bezeichnung für Institutionen, die Lehrpläne für das öffentliche Bildungswesen erstellen
 Control and Display Unit, ein Instrument im Cockpit eines Flugzeugs
 den Flughafen Camden (New South Wales) in Australien (IATA-Code)
 Carbon Dioxide Utilization, siehe Carbon Capture and Utilization

CDU